Numele "Palilula" se poate referi la:
 Palilula, localitate din județul Dolj 
 Palilula, suburbie a orașului Belgrad
 Palilula, sat în comuna Boicinovți, regiunea Montana,  Bulgaria.